Niels Harbou er navnet på flere personer:

 Niels Harbou (1662-1722) – dansk oberst
 Niels Harbou (1694-1765) (1694-1765) – dansk generalmajor
 Niels Harbou (1730-1806) (1730-1806) – dansk-norsk generalmajor
 Niels Harbou (dommer) (1896-1971) – dansk dommer